Swetnam ist der Familienname folgender Personen:

 Huw Swetnam, britischer Kanute
 Joseph Swetnam († 1621), englischer Pamphletist und Fechtmeister
 Thomas W. Swetnam (* 1955), US-amerikanischer Dendrochronologe

Swetnam bezeichnet außerdem:
 Swetnam Creek, Fluss in Kentucky, USA 

Siehe auch:
 Swetnam the Woman-Hater, Theaterstück aus jakobinischer Zeit
 Sweetnam